Валентин Кипарский:
 Кипарский, Валентин Фёдорович (1838—1878) — российский военный врач, отец Р. В. Кипарского и дед В. Ю. А. Кипарского. 
 Кипарский, Валентин Юлиус Александр (1904—1983) — финский лингвист российского происхождения, сын Р. В. Кипарского и внук В. Ф. Кипарского.